Пате има више значења:

 Пате (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пате (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику